Niemcy:
 Würm – dzielnica Bad Griesbach im Rottal
 Würm – dopływ Amper
 Würm – dopływ Nagold

Inne:
 zlodowacenie północnopolskie

Zobacz też:
 Wurm